Rust roest (televisieserie), een televisieserie
Rust Roest (windmolen), een korenmolen in Munnekezijl
CKV Rust Roest, een christelijke korfbalvereniging te Eindhoven
CVV Rust Roest, een amateurvoetbalclub uit Eindhoven
Deurnesche Rijvereeniging Rust Roest, een paardensportvereniging